Поллард () — английская фамилия.

Известные носители:
 Поллард, Альфред Уильям (1859—1944) — английский библиограф и исследователь творчества Шекспира.
 Поллард, Гленн (1901—1976) — американский ботаник.
 Поллард, Джим (1922—1993) — американский баскетболист и тренер.
  (род. 1941) — британский математик. (См. также Ро-алгоритм Полларда, ро-метод Полларда для дискретного логарифмирования, p−1-метод Полларда, Алгоритм «кенгуру» Полларда.)
 Поллард, Джонатан (род. 1954) — американский разведчик, сотрудник военно-морской разведки США, осуждённый за шпионаж в пользу Израиля.
 Поллард, Майкл Джей (1939—2019) — американский актёр.
 
 Поллард, Скот (род. 1975) — американский баскетболист.
 Поллард, Тиффани (род. 1982) — американская актриса и телезвезда.
 Поллард, Тони (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Поллард, Чарльз Луис (1872—1945) — американский ботаник.